«Blinded by the Light» — песня, написанная американским автором-исполнителем Брюсом Спрингстином в 1972 году. Наибольшую известность приобрела благодаря британской группе Manfred Mann’s Earth Band, в исполнении которой она достигла #1 в Billboard Hot 100 (19 февраля 1977 года) и вошла в хит-парады многих стран мира.

История

Брюс Спрингстин 
«Blinded by the Ligh» была записана Брюсом Спрингстином в августе-сентябре 1972 года для его дебютного альбома Greetings from Asbury Park, N.J., изданного 5 января 1973 года лейблом Columbia Records. В феврале того же года издана в виде сингла с песней «The Angel» (с этого же альбома) на второй стороне.

Manfred Mann’s Earth Band 

В 1976 году композиция «Blinded by the Ligh» была переработана британской группой Manfred Mann’s Earth Band (при этом в текст песни были внесены небольшие изменения) и вошла в состав альбома The Roaring Silence, изданного в августе 1976 года лейблами Bronze Records в Великобритании и Warner Bros. Records в США. Этот альбом поднялся до #10 в Billboard 200 и является самым коммерчески успешным за всё время существования группы.

Незадолго до выхода альбома The Roaring Silence эта песня была также издана в виде сингла (с композицией «Starbird No. 2» на второй стороне), достигшего #1 в Billboard Hot 100 и #6 в UK Singles Chart в 1977 году. Композиция «Blinded by the Ligh» многократно исполнялась на концертах Manfred Mann’s Earth Band в разные годы и стала одной из самых популярных и узнаваемых песен группы.

В кино 
Композиция «Blinded by the Light» звучит в фильмах «Кокаин» и «На острой грани».

Примечания

Ссылки 
 «Blinded by the Light» lyrics  на официальном сайте Брюса Спрингстина
 Lyrics and detailed info for various versions at SpringsteenLyrics.com
  Manfred Mann’s Earth Band website: The Roaring Silence 
  Discogs: Bruce Springsteen - Blinded By The Light 
  Discogs: Manfred Mann’s Earth Band - Blinded By The Light 

Песни 1973 года
Песни 1976 года
Песни Брюса Спрингстина
Песни, написанные Брюсом Спрингстином
Синглы Columbia Records
Песни Manfred Mann’s Earth Band
Синглы Bronze Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart